Plaatsen in Bulgarije
Kroemovo (Boergas), een dorp in de gemeente Aksakovo in oblast Boergas
Kroemovo (Jambol), een dorp in de gemeente Toendzja in oblast Jambol
Kroemovo (Kjoestendil), een dorp in de gemeente Kotsjerinovo in oblast Kjoestendil
Kroemovo (Plovdiv), een dorp in de gemeente Rodopi in oblast Plovdiv